Помозово — название населённых пунктов:

Россия 
 Помозово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Помозово — село в Михайловском районе Рязанской области.